Пий-Хе́мский кожуу́н () — административно-территориальная единица и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Республики Тыва Российской Федерации.

Административный центр кожууна — город Туран.

География 
Кожуун расположен на севере республики, главным образом, в пределах Турано-Уюкской котловины. На севере отделён от Красноярского края хребтами Западного Саяна. На юге — Уюкский хребет.

Крупнейшая река — Уюк, правый приток Большого Енисея (Бий-Хема).

Пий-Хемский кожуун приравнен к районам Крайнего Севера.

История 
Пий-Хемский кожуун — самый русскоязычный в республике. Активно осваивался русскими переселенцами, начиная с 80-х годов XIX века.

Население 

 Урбанизация
В городских условиях (город Туран) проживают   % населения района.

Территориальное устройство 
В Пий-Хемском кожууне 1 город кожуунного (районного) подчинения (городское поселение) и 9 сумонов (сельских поселений):

Населённые пункты 
В Пий-Хемском кожууне 14 населённых пунктов.

Экономика 
Население занято в сельском хозяйстве (выращивание зерновых — кооператив «Красный пахарь», овцеводство).

Транспорт 
С северо-запада на юго-восток кожуун пересекает Усинский тракт (трасса , Абакан — Кызыл). Другая важная автодорога — «Туран—Хадын».

Достопримечательности 

Возле села Аржаан — комплекс курганов скифской «Долины царей» VII в. до н. э. Последняя крупная находка в 2001 году — погребение «царя» и «царицы» в кургане Аржан-2, содержавшее большое количество золотых украшений, выполненных в т. н. «скифском зверином стиле». В Турано-уюкской котловине находится погребально-поминальный комплекс Аржан 5.

Примечания 

Пий-Хемский кожуун